Die Liste der Bodendenkmale in Rheinsberg enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Rheinsberg und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Rheinsberg aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Rheinsberg
Rheinsberg